Четыре корабля Королевского флота были названы HMS Asia в честь Азиатского материка.

 HMS Asia (1694) — блокшив, закупленный в 1694 году. Затонул в 1701.
 HMS Asia (1764) — 64-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1764 году, разобран в 1804 году.
 HMS Asia (1811) — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен в 1811 году. В 1819 переименован в HMS Alfred. В 1828 году понижен до 50-пушечного. Разобран в 1865 году.
 HMS Asia (1824) — 84-пушечный линейный корабль 2 ранга; спущен в 1824 году. С 1858 года использовался как брандвахтенный корабль. Продан в 1908 году.